Boh Foi Toch или просто BFT — ахтерхукская рок/фолк группа, созданная в августе 1989 года. Музыка коллектива основана на блюзе, рокабилли, кантри и зайдеко.

История BFT 
Первое выступление группы состоялось 1 января 1990 года в городе Хенгело. После этого момента группа становится известной в Гелдерланде, а затем и во всей Голландии. В 1992 году группа выпустила первый CD — «Zeet de Jongs».

В 1997 году основатели группы — Ян Маншот и Ферди Йолей покидают её. Их заменяют Ган Мали и бывший соло-гитарист группы «Normaal» Пауль Кемпер.

В 2015 году группа устраивает юбилейный концерт в честь 25-летия коллектива, а также выпускает новый альбом.

Состав 
Ганс Кёпер — вокал, аккордеон
Пауль Кемпер — гитара
Ган Мали — ударные
Виллем те Мольдер — вокал, бас-гитара

Бывшие участники 
Ян Маншот — ударные, вокал
Ферди Йолей — гитара, вокал

Дискография

Альбомы 
 1992 — Zeet de jongs
 1993 — Veur pauwen en poeten
 1995 — Den Straotfox en andern
 1997 — Boekspek
 1998 — Veur geld en goeie weurde (live)
 2000 — Foi Foi Toch, 10 jaar Boh Foi Toch (live)
 2010 — Gewoon verdan
 2015 — Sòh!

Синглы 
 1995 — Dörrekum
 1995 — Fu Hing dat steet
 1997 — In de stadt van Groll
 1997 — Kwaliteit uut 't oosten
 1998 — 't Armenhuus
 1998 — Boksebier
 2002 — Sterre uut 't Ooost’n
 2002 — Op melkbussenheugte
 2003 — Treins nemt met, treins brengt an
 2008 — 25 jaar Aktief

Сборники 
 1993 — Achterhook butengewoon Nederland
 1996 — Et toi amigo
 2000 — King of the road
 2001 — Voor in de Achterhoek
 2006 — Daar zit muziek in!

Внешние источники 
 Официальный веб-сайт
 Boh Foi Toch op popinstituut.nl

Рок-группы Нидерландов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году